La Faculté de biologie de l'université de Belgrade (en serbe cyrillique :  ; en serbe latin : ) est l'une des 31 facultés de l'université de Belgrade, la capitale de la Serbie. Elle a été fondée en 1853. En 2013, son doyen est le professeur Jelena Knežević Vukčević.

Histoire

Organisation 
La faculté est divisée en 3 instituts, eux-mêmes subdivisés en plusieurs départements :

Institut de zoologie
 Département de morphologie, de systématique et de phylogénie animale ;
 Département de dynamique du développement des animaux ;
 Département de génétique et de l'évolution ;
 Département d'écologie et de géographie animales ;
 Département de biologie cellulaire et moléculaire ;
 Département de zoologie des invertébrés et d'entomologie ;

Institut de botanique et jardin botanique de Jevremovac
 Département de morphologie et de systématique des plantes ;
 Département de physiologie des plantes ;
 Département d'écologie et de géographie des plantes ;
 Département de microbiologie ;
 Département de phycologie, de mycologie et de lichenologie ;

Institut de physiologie et de biochimie
 Département de physiologie générale et de biophysique ;
 Département de physiologie comparée et d'écophysiologie ;
 Département de biochimie et de biologie moléculaire.

Jardin botanique de Jevremovac

Bibliothèque

Personnalités

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Jardin botanique de Jevremovac
 Université de Belgrade
 Liste d'établissements d'enseignement de Belgrade
 Éducation en Serbie

Lien externe 
  

Université de Belgrade